Kamil Jacek Łączyński (ur. 17 kwietnia 1989 w Warszawie) – polski koszykarz, występujący na pozycji rozgrywającego, reprezentant kraju, wychowanek Polonii Warszawa, obecnie zawodnik Anwilu Włocławek. 

W sezonie 2011/2012 zawodnik AZS Koszalin.

Jest synem Jacka, byłego gracza Legii i Polonii, a także trenera i komentatora.

20 stycznia 2015 został zawodnikiem Polfarmexu Kutno. W czerwcu 2015 podpisał umowę z zespołem Anwilu Włocławek. 20 czerwca 2019 opuścił klub. 22 sierpnia dołączył do Śląska Wrocław.

2 września 2020 zawarł kontrakt z Pszczółką Startem Lublin. 10 czerwca 2021 podpisał kolejną w karierze umowę z Anwilem Włocławek.

Osiągnięcia 
Stan na 2 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
 Mistrz Polski (2018, 2019)
 Brązowy medalista mistrzostw Polski (2022)
 Zdobywca superpucharu Polski (2017)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2017)
 Superpucharu Polski (2018)

 Indywidualne
 MVP Finałów PLK (2018)
 Laureat nagród dla najlepszego:
 młodego zawodnika PLK (2007)
 polskiego zawodnika EBL (2018 według dziennikarzy)
 Zaliczony do:
 I składu:
 EBL (2018 przez dziennikarzy)
 kolejki EBL (6, 11 – 2020/2021, 16, 17 – 2021/2022, 18 – 2022/2023)
 III składu EBL (2020 przez dziennikarzy)
 Lider Ligi Mistrzów FIBA w asystach (7,8 – 2019)
 Członek Drużyny trzydziestolecia Anwilu Włocławek (2022)

 Reprezentacja
 Uczestnik:
 mistrzostw świata (2019 – 8. miejsce)
 kwalifikacji do mistrzostw Europy (2015)
 Eurobasketu:
 U–18 dywizji B (2006)
 U–16 (2005 – 15. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia  
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Statystyki zawodnika na plkhistory.ugu.pl
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 
 
 
  
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Rosy Radom
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Mosiru Krosno
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Startu Lublin
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1989